Ныш — железнодорожная станция Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги. Названа по одноимённому селу.

РЖД планирует строительство железнодорожной магистрали с мостом через пролив Невельского, которая соединит станцию Селихи́н на БАМе и станцию Ныш на острове Сахалин.

История 

Станция открыта в 1979 году в составе пускового участка Тымовск — Ноглики.

Деятельность 
По параграфу станция способна осуществлять небольшие грузовые отправления, но коммерческие операции по станции не предусмотрены. По станции также осуществляется остановка фирменного поезда № 001/002 «Сахалин», курсирующего между Южно-Сахалинском и Ногликами. Также на станции останавливается грузо-пассажирский поезд № 951 сообщением Тымовск — Ноглики.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Ныш в «Транслогисте»
 Расписание поездов по станции Ныш в Яндексе
 История железных дорог Сахалина на «Сайте о железной дороге» Сергея Болашенко

Станции Сахалинского региона Дальневосточной железной дороги
Железнодорожные станции и платформы Сахалинской области